Estimativa em Software (do inglês Software Estimation) é a disciplina da Engenharia de Software que trata da elaboração de estimativas de esforço, prazos e custos no desenvolvimento de software.

Entre as diversas técnicas para este propósito, destacam-se:

Método COCOMO
Análise de Pontos de Função
Análise por Pontos de Caso de Uso

Ver também 
Métrica de software
Engenharia de software